Munin může být:
 Munin (družice) – švédská družice
 Munin (software) – dohledový software
 Hugin a Munin – dva havrani z norské mytologie